CISC est un acronyme désignant :
 De l'anglais  signifiant en français, microprocesseur à jeu d'instruction étendu ;
 La confédération internationale des syndicats chrétiens ;
 Le Conseil supérieur de la recherche scientifique (en espagnol : ).

Acronyme